Hendel ist der Familienname folgender Personen:

 Agnieszka Hendel (* 1981), deutsches Fotomodel und Moderatorin
 Annekatrin Hendel (* 1964), deutsche Produzentin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Szenenbildnerin
 Detlev Schulz-Hendel (* 1962), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL Niedersachsen
 Dieter Hendel (* 1934), deutscher Ingenieur, Manager und ehemaliger BMW-Werkleiter Regensburg
 Friedrich Hendel (1874–1936), österreichischer Entomologe
 Friedrich Wilhelm Hendel (1887–1947), Antiquar, Buchhändler und Verleger
 Geerd Hendel (1903–1998), niederländischer Marinearchitekt
 Georg Friedrich Hendel († 1973), deutscher Violinist 
 Gerhard Hendel (1930–2016), deutscher Germanist und Kulturwissenschaftler
 Henriette Hendel-Schütz (1772–1849), deutsche Schauspielerin

 Johann Christian Hendel (1742–1823), deutscher Buchhändler, Verleger und Schriftsteller
 Josef Hendel (1897–1993), deutscher Künstler
 Kristina Hendel (* 1996), kroatische Leichtathletin
 Lutz Hendel (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Helene Therese Hendel (* 1995), deutsche Biathletin
 Kenneth Hendel (1931–2006), britischer Schauspieler
 Neal Hendel (* 1952), israelischer Richter
 Nechama Hendel (1936–1998), israelische Sängerin
 Otto Hendel (1820–1898), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Paolo Hendel (* 1952), italienischer Komiker
 Ronald Stephen Hendel, US-amerikanischer Judaist
 Rudolf Hendel (* 1947), deutscher Judoka
 Sebastian Hendel (* 1995), deutscher Leichtathlet
 Zvi Hendel (* 1949), israelischer Politiker
 Zygmunt Hendel (1862–1929), polnischer Architekt und Architekturhistoriker

Siehe auch:
 Händel (Begriffsklärung)
 Hendl